Nande peut désigner :
 les Nande, une population d'Afrique centrale en République Democratique du Congo, Province du Nord-Kivu (Beni-Lubero)
 le nande (ou kinande), une langue bantoue
 Nande peut aussi vouloir dire "pourquoi" en rōmaji